WWA steht für:

 Westfälisches Wirtschaftsarchiv

WW-A steht für:

 polnisches Kfz-Kennzeichen für den Stadtbezirk Warszawa-Rembertów

Abkürzung